Russische Lieder (Rosyjskie piosenki) − album Czesława Niemena wydany w roku 1973.

Lista utworów

Skład 
 Czesław Niemen − śpiew, gitara, gitara basowa, fortepian

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Albumy Czesława Niemena
Albumy muzyczne wydane w roku 1973